

Színpadi művek 
 Koldusopera, John Gay operája
 Koldusopera, Benjamin Britten operája
 Koldusopera, Bertolt Brecht és Kurt Weill darabja
 Koldusopera, Václav Havel színdarabja

Filmek 
 Koldusopera (1931), Georg Wilhelm Pabst filmje
 Koldusopera (1953), Peter Brook filmje
 Koldusopera (1963), Wolfgang Staudte filmje
 Koldusopera (1989), Menahem Golan filmje
 Koldusopera (1991), Jiří Menzel filmje